Дэ́вид Скотт «Дэйв» Фо́ли (; род. 4 января 1963, Этобико, Онтарио, Канада) — канадский актёр, комик, сценарист и продюсер, известный по фильмам «Взрыв из прошлого» и «Бесшабашное ограбление», а также по сериалам «Таблетка радости», «Новостное радио» и «Дэн против».

Биография 
Дэйв Фоли родился в Этобико, Онтарио, Канада. Он — третий ребёнок в семье, его мать, Мэри, — домохозяйка, а отец, Майкл Фоли, — машинист.

Карьера

Фильмография

Примечания

Ссылки